«Лекарство от любви» — польский комедийный художественный фильм, поставленный в 1966 году режиссёром Яном Баторы по мотивам повести Иоанны Хмелевской «Клин клином».

Сюжет 
Телефонная комедия. Иоанна проводит долгие часы перед телефоном в ожидании встречи с любимым, которого подозревает в неверности. Телефон постоянно звонит, но каждый раз оказывается, что звонящий ошибся номером. Через некоторое время оказывается, что номер телефона Иоанны очень похож на номер, с помощью которого связывается друг с другом банда фальшивомонетчиков. Милиция начинает что-то подозревать, и на разведку инкогнито отправляется очень красивый капитан милиции. От скуки и разочарования Иоанна поддерживает игру фальшивомонетчиков. Результатом является всеобщее замешательство, отчаянные поступки и, в самом конце — покушение на жизнь Иоанны. К счастью, рядом оказывается капитан, идеальное лекарство от несчастной любви.

В ролях 
 Калина Ендрусик — Иоанна
 Кристина Сенкевич — Янка, подруга Иоанны
 Анджей Лапицкий — Анджей, капитан милиции
 Венчислав Глинский — Януш, он же «Шеф», глава банды
 Мечислав Чехович — «Худой», член банды
 Яцек Федорович — член банды
 Роман Сыкала — кассир, член банды
 Рышард Петруский — «восемнадцатый», член банды
 Чеслав Пясковский — маляр, ремонтирующий квартиру Иоанны
 Рышард Рончевский — печатник, член банды
 Хенрик Сташевский — шофёр, член банды
 Эва Кшижевская — Гонората из «Центральной»
 Вацлав Ковальский — милиционер, преследующий «восемнадцатого»
 Збигнев Юзефович — поручик милиции
 Болеслав Плотницкий — начальник Иоанны в архитектурной мастерской
 Кристина Фельдман — работница кинологического общества
 Зофья Червиньская — кельнерша в кафе Центрального универмага (CDT)
 Збигнев Кочанович — мужчина на террасе кафе Центрального универмага (CDT)
 Здзислав Лесняк — Анджей в воображении Иоанны
 Ева Радзиковска — Галина, подруга Иоанны
 Ядвига Анджеевска — старушка с собакой на руках в кинологическом обществе
 Збигнев Яблонский — мужчина, разбуженный Янкой
 Хелена Грушецкая — женщина у лотка
 Данута Водыньская — кассирша в банке
 Ольга Бельская и др.

Дубляж 
Фильм дублирован на киностудии им. М. Горького в 1967 году. В титрах «Роли исполняют и дублируют» указаны:
 Иоанна — Калина Ендрусик — Р. Макагонова
 Янка — Кристина Сенкевич — М. Виноградова
 Анджей — Анджей Лапицкий — Ф. Яворский
 Януш — Венчислав Глинский — О. Мокшанцев
Режиссёр дубляжа Г. Шепотинник, звукооператор Р. Карлюченко.

Музыка 
В фильме звучит песня «Витамин М». Авторы слов — Збигнев Заперт и Зенон Вавшиняк, композитор Ежи Матушкевич, исполняет Богдан Чижевский.

Производство 
Фильм снят в Варшаве, натурные съёмки — на ул. Белянской неподалёку от Народной оперы, в Саксонском саду, на Мокотуве («Рогатки» (городская застава) на площади Люблинской унии, Варшавский Суперсам на ул. Пулавской) и в самом центре (ул. Эмилии Плятер возле бывшего джаз-клуба «Аквариум», перекрёсток улиц Маршалковской и Свентокшиской).

Примечания

Ссылки 
 Lekarstwo na miłość на сайте FilmPolski.pl
 Описание фильма на сайте kino-teatr.ru

Фильмы Яна Баторы
Криминальные фильмы Польши
Экранизации произведений Иоанны Хмелевской
Кинокомедии 1966 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Польши 1966 года